Ел Ханеиро има више значења:

 Ел Ханеиро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ханеиро (Пантело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Ханеиро (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику